CIS eller cis har flere betydninger:
 cis (latin) - latin
 Cis-
 Cis-trans-isomeri
 Commission Internationale de Surveillance du Plebiscite Slesvig
 Copenhagen International School
 Commonwealth of Independent States, engelsk betegnelse for SNG, "Fællesskabet af Uafhængige Stater" (lande tidligere en del af Sovjetunionen.
 Christians in Science
 Copper indium selenide (CuInSe2, CIS) - halvleder
 Cubic inch per second
 Cis (tone) - en tone
 Forkorkelse af ciskønnet